Medina har flere betydninger:

 Medina – en by i Saudi-Arabien
 Medina (bydel) – er en type lukket bydel man finder i mange byer i Nordafrika.
 Medina (sanger) – en dansk pop- og R&B-sanger
 Medina (film) – en dansk film
 Medina River – en flod i Texas
 Mdina – en by på Malta
 Medina (Isle of Wight) – en flod på Isle of Wight
 Medina (Washington) – by i King County i delstaten Washington